Екатерина Игоревна Пантюхина () — российская футболистка, нападающая сборной России. Мастер спорта России международного класса (2016).

Первый матч за сборную России провела 13 сентября 2013 года против Германии (0:9)

Биография

Достижения 

 Чемпион России по футболу среди женских команд : 2014, 2015, 2017, 2022
 Обладатель Кубка России: 2011/2012; 2013;2015,2016,2018,2019
 Звание : МСМК

Голы за сборную России

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Зенит»
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Зенит»